Вомынъёль — река в России, протекает по территории Вуктыльского округа в Республике Коми. Устье реки находится в 1118 км по левому берегу реки Печора. Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бассейна 45 км².

Исток реки находится в южной части обширного болота Козланюр в 13 км к северу от города Вуктыл. Река течёт на юг, всё течение проходит по ненаселённому, частично заболоченному лесу. Впадает в боковую старицу Печоры напротив северной окраины Вуктыла.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000061500
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103006150
 Код бассейна — 03.05.01.002
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Печоры
Реки Вуктыльского района